Explosive Mode — спільний студійний альбом американських реперів Мессі Марва та Сана Квінна, перший з трилогії, випущений 30 червня 1998 р. лейблом Presidential Records. Виконавчий продюсер: Herm. Реліз вважається класикою хіп-хопу району Затоки кінця 1990-их, його перевидали в 2004.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Мессі Марва